Hexenol ist der Name von mehreren isomeren Verbindungen mit der Summenformel C6H12O aus der Gruppe der Alkenole:

 cis-2-Hexen-1-ol
 trans-2-Hexen-1-ol
 cis-3-Hexenol